-{I}- Београдска лига у сезони 1970/1971. бројала је 14 клубова. Виши степен такмичења је Српска лига, а нижа Друга Београдска лига.

Захваљујући својим пласманима на крају сезоне 1970/71. следећи клубови су променили ранг:
 БАСК из Београда се као првопласирани тим -{I}- Београдске лиге преселио се у Српску лигу група север.
 ПКБ из Падинске Скеле и Железничар из Београда као најлошије пласирани тимови Прве Београдске лиге такмичење настављају у -{II}- Београдску лигу.
 Нови прволигаши: БСК из Београда, Кнежевац из Кнежевца, Јединство из Сурчина, Турбина из Вреоца и БСК из Батајнице

Минимум услова за стручно — педагошки рад у клубу Члан 57 правилник БФС  
Сви клубови који се такмиче у првенству БФС морају испуњавати следеће минимум услове за рад у клубу, и то:
за клубове Прве Београдске лиге:
1) Први тим у редовном такмичењу са најмање 15 регистрованих играча,
2) омладински тим у редовном такмичењу са најмање 15 регистрованих играча,
3) пионирски тим у редовном такмичењу са најмање 15 регистрованих играча,
4) игралиште, сопствено или под уговором, обезбеђено за одигравање утакмица и одржавања тренинга најмање два пута по два сата недељно,
5) потребну опрему за такмичење и одржавање тренинга са потребним бројем лопти и
6) једног стручњака са најнижим звањем тренера у редовном или допунском радном односа, једно евидентирано лице (тренер без звања) за рад са омладинцима и за рад са пионирима,

Клубови и Локација 
{| cellpadding="10" cellspacing="1" style="width:133.3%; background-color: fff; border: 1px solid lightgreen; vertical-align: top; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border-radius: 8px; background-repeat:no-repeat; background-position:-25px -15px;" class="globegris"  
|  style="background:#fff; text-align:center;"|1. Хајдук, Београд 
иг:  Хајдука
-{I}-  категорија

 
|  style="background:#fff; text-align:center;"|2. Дорћол, Београд
иг:Полета-{I}-  категорија

|  style="background:#fff; text-align:center;"|3. Телеоптик, Земун 
иг:Телеоптика-{I}-  категорија

    
 
|  style="background:#fff; text-align:center;"|4. Београд, Београд
иг:Београда-{I}-  категорија

 

|  style="background:#fff; text-align:center;"|5. ИМТ, Нови Београд 
иг:ИМТ-а? категорија

   

|  style="background:#fff; text-align:center;"|6. Железник, Београд
иг: Железника-{I}-  категорија

|  style="background:#fff; text-align:center;"|7. Графичар, Београд
иг: Графичара-{III}-  категорија

|-
|  style="background:#fff; text-align:center;"|8. Полет, Београд 
иг: Полета -{I}-  категорија

|  style="background:#fff; text-align:center;"|9. Жарково, Београд 
иг: Жаркова-{I}-  категорија

|  style="background:#fff; text-align:center;"|10. Железничар, Београд 
иг: Железничара-{II}-  категорија

|  style="background:#fff; text-align:center;"|11. ПКБ, Падинска Скела 
иг: ПКБ-а-{I}-  категорија

|  style="background:#fff; text-align:center;"|12. Палилулац, Београд 
иг: Палилулца-{I}-  категорија

|  style="background:#fff; text-align:center;"|13. Синђелић, Београд
иг: Синђелићасавезни ранг

|  style="background:#fff; text-align:center;"|14. БАСК, Београд
иг: БАСК-а-{I}-  категорија

|}

Резултати по колима

Листа стрелаца

Резултати и статистика

Табела  
{|
|valign="top"|

|width"50"| 
|valign="top"|
{| class="wikitable" style="float:left; text-align:center; margin:10px;"
|-
!Првак Прве Београдске лиге у фудбалу 1970/71.
|-
| 'БАСК
|}
|width"50"| 
|valign="top"|

|}Првопласирани тимови друге Београдске лиге пласирали су се за сезону 1971/72. годину у Прву Београдску лигуПроширење лиге на 16 клубова условљеноје припајањем клубова са подручја Општине Лазаревац''

Референце

Спољашње везе 
 Фудбалски савез Београда - званични сајт
 Списак фудбалских клубова у Србији

Врати се на врх

Фудбалске лиге у Србији
Прва Београдска лига у фудбалу
Фудбал у 1970.
Фудбал у 1971.